Појам Бача може да се односи на:
 Бача (река), река у Словенији, десна притока Идријице
 Бача при Модреју, насеље у Општини Толмин у Словенији 
 Бача у Подбрду, насеље у Општини Толмин у Словенији